Jan Åge Fjørtoft (Ålesund, 10 de janeiro de 1967) é um ex-futebolista profissional norueguês, meia retirado. Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1994.

Carreira 
Fjørtoft integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Títulos 
 Campeonato Norueguês (1): 1989

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do SK Rapid Wien
Futebolistas do Middlesbrough F.C.
Futebolistas do Sheffield United F.C.
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do Stabæk Fotball
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994